Ferdinand Worms ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Worms (Schauspieler) (1847–nach 1902), österreichischer Schauspieler und Sänger (Bass)
 Ferdinand Worms (Maler) (1859–1939), US-amerikanischer Maler